

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Група 5

Посилання 
 2006 FIFA World Cup на FIFA.com  

Чемпіонат світу з футболу 2006